Pavonia réfère notamment à :

Toponyme 

 Pavonia, un établissement néerlandais en Nouvelle-Néerlande qui est devenu ensuite le comté de Hudson dans le New Jersey, États-Unis.

Biologie 
 Pavonia, un genre de plantes dicotylédones de la famille des Malvaceae ;
 Pavonia, un genre d’algues brunes de la famille des Dictyotaceae - synonyme de Padina ;
 Pavonia, un genre déclassé de lépidoptères (papillons) aujourd'hui synonyme de Caligo ou de Saturnia.